Arnulf (bisbe de Vic) (? - 1010), bisbe de Vic (993 -1010)
 Arnulf (bisbe de Girona)
 Arnulf (pipínida), duc pipínida citat el 704 i el 723, fill de Drogó, duc de Xampanya i d'Adaltruda
 Arnulf (bisbe de Roda) (1023-1067)
 Arnulf I de Baviera o Arnulf II de Baviera (~886 - 937), duc de Baviera (909 -914 i 919 -937) i marcgravi de Nordgau
 Arnulf de Caríntia (850 - 899), marcgravi de Caríntia, rei de la França Oriental, rei de Lotaríngia i emperador d'Occident, de la dinastia Carolíngia
 Arnulf Meffle (1957, Schutterwald-Langhurst), jugador d'handbol alemany 
 Arnulf de Metz (Lay-Saint-Christophe, Lorena, 582 - Monestir de Remiremont, 641), bisbe franc de Metz, venerat com a sant 
 Arnulf de Soissons o Arnulf d'Oudenburg (Tiegem, ~1040 - Oudenburg, 1087), monjo benedictí, prevere i bisbe de Soissons venerat com a sant